Le terme ferry-boat était couramment employée autrefois pour désigner un ferry ferroviaire (traversier-rail en français canadien).
 Ferry-boat peut désigner plus généralement un ferry (sans distinguer s’il s’agit d’un ferry automobile, ferroviaire ou mixte).
 Le Ferry Boat est une ligne de transport maritime de passagers à  Marseille.